T40 ou T-40 peut signifier :

Domaine militaire 
 Fiat SPA T40, un camion Fiat  construit pour l'armée allemande ;
 T-40, un char amphibie soviétique.

Médecine 
 Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Cooper T40, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Transports 
Aviation
 Allison T40, un turboréacteur soviétique.

Route
  Route territoriale 40 reliant Ajaccio à Bonifacio en Corse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres